Mörser steht für:

 Mörser (Werkzeug), eine dickwandige Reibschüssel
 Mörser (Geschütz), ein kurzrohriges Steilfeuergeschütz